FKC steht für:
 Alba Fehérvár KC, ungarisches Frauen-Handballteam
 Fellowship of King's College, siehe King’s College London
 Bahnhof Folkestone Central
 Fuze Keeping Clock, britisches analogrechnendes Waffenkontrollsystem

Abkürzung